Ла Пинзанера има више значења:

 Ла Пинзанера (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пинзанера (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пинзанера (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пинзанера (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пинзанера (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пинзанера (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пинзанера (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пинзанера, Семоро (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику